Премия имени А. Н. Баха — научная награда, учреждённая Академией наук СССР в 1946 году за выдающиеся работы по биохимии. 

Первое время существоавло две премии имени А. Н. Баха - одна присуждалась раз в 3 года в размере 25 000 рублей, и ежегодная - 10 000 рублей. В 1957 г. их заменили на одну, которая присуждалась раз в 3 года в размере 20 000 рублей.

После денежной реформы 1961 г. размер премии составил 2 000 рублей, позже был увеличен до 3 000 рублей.

Присуждение премии началось с 1947 года, после прекращения существования СССР (с 1996 года) премию присуждает Отделение физико-химической биологии (ОФХБ) Российской академии наук.

Премия названа в честь выдающегося советского и русского биохимика и физиолога растений, Героя Социалистического Труда академика Алексея Николаевича Баха (1857—1946).

В соответствии с решением Президиума АН СССР 1959 года, определившим основные принципы присуждения наград, с 1957 года премию присуждают раз в три года, следующее присуждение премии ожидается в 2020 году.

Награждённые учёные 

 1947 - Жданов, Герман Степанович
 1948 - Эмануэль Николай Маркович  и Михлин, Давид Михайлович
 1953 Ребиндер, Пётр Александрович
 1957 — Кретович, Вацлав Леонович — за работу «Основы биохимии растений»
 1960 — Бокучава, Михаил Леонович — за работу «Биохимия чая и чайного производства»
 1963 — Букин, Василий Николаевич — за серию работ по получению и применению витаминов в животноводстве
 1966 — Сисакян, Норайр Мартиросович — за серию работ по биохимии клеточных структур и космической биологии
 1972 — Скулачев, Владимир Петрович — за монографию «Аккумуляция энергии в клетке», издание 1969 года
 1975 — Красновский, Александр Абрамович — за труд «Преобразование энергии света при фотосинтезе. Молекулярные механизмы»
 1978 — Поглазов, Борис Федорович — за монографии «Сборка биологических структур», «Закономерности сборки элементарных биологических структур» и «Morphogenesis of T-Even Bacteriophages»
 1982 — Арчаков, Александр Иванович — за серию работ «Микросомальное окисление»
 1984 — Быховский, Владимир Яковлевич — за цикл исследований «Биосинтез и промышленное получение витамина В12 и его коэнзимной формы»
 1987 — Котельникова, Алла Владимировна — за цикл работ «Биохимия дрожжевых митохондрий»
 1987 — Звягильская, Рената Александровна — за цикл работ «Биохимия дрожжевых митохондрий»
 1990 — Мосолов, Владимир Васильевич — за цикл работ «Протеолитические ферменты, их природные ингибиторы»
 1993 — Безбородов, Алексей Михайлович — за цикл исследований «Ферментативные реакции в биотехнологии»
 1996 — Львов, Николай Петрович — за серию работ «Энзимология ассимиляции нитрата и аммония у растений»
 1999 — Месянжинов, Вадим Викторович — за цикл работ «Структура и механизмы фолдинга фибриллярных суперспиральных белков»
 2002 — Тарчевский, Игорь Анатольевич — за цикл работ «Сигнальные системы клеток растений»
 2005 — Гусев, Николай Борисович — за цикл работ «Механизмы регуляции сократительного аппарата различных типов мышц»
 2008 — Константинов, Александр Александрович — за цикл работ «Роль пероксидазной реакции в механизме энергосопряженного восстановления кислорода оксидазами дыхательной цепи»
 2011 — Климов, Вячеслав Васильевич — за цикл работ «Фотосинтетическое окисление воды»
 2014 — Тер-Аванесян, Михаил Давидович — за цикл работ «Прионные и неприонные амилоиды дрожжей: возникновение, свойства, моделирование нейродегенеративных заболеваний»
 2017 — Спирин, Александр Сергеевич — за учебник для вузов «Молекулярная биология. Рибосомы и биосинтез белка»
 2020 — Донцова, Ольга Анатольевна — за цикл работ «Изучение механизмов функционирования телемеразного комплекса»

Примечания

Ссылки 
 Информация о Премии имени А. Н. Баха на сайте РАН  

Баха
Баха
Баха